Книпсеры — один из инструментов ухода за ногтями: маникюра и педикюра.

Популярное ошибочное название — щипчики для ногтей: на самом деле это кусачки.

Благодаря безопасности и возможности аккуратно обрезать ногти, не прибегая к услугам косметических салонов, книпсеры всё чаще используются наряду с привычными ножницами. Использовать книпсеры вместо ножниц, как правило, рекомендуют при уходе за ногтями детей, особенно новорождённых.

Аналогичный инструмент, кусачки для ногтей, был изобретён французским фабрикантом Матье Мартеном в 1892 году.

См. также 

 Накожницы

Примечания 

Маникюрные принадлежности
Ногти
Режущие инструменты